McLean é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
Condado de McLean (Dakota do Norte)
Condado de McLean (Illinois)
Condado de McLean (Kentucky)

Desambiguações de topônimos